Jack (voornaam), een Engelstalige voornaam en een variant van John
Jack (film), een film uit 1996
Jack (rapper), een Nederlands rapper
Samurai Jack, een tekenfilm van Genndy Tartakovsky
Jack Bros., een videospel van Nintendo
Klink (stopcontact), andere benaming voor een klink als stekker bij onder andere audioapparatuur
JACK Audio Connection Kit
een soort Jas